Jens Holmboe kan syfta på bland andra:

* Jens Holmboe (1821–1891), norsk politiker
 Jens Holmboe (1880–1943), norsk botaniker